Клинцы́ () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Успеноюрьевского сельского округа. Код КАТО — 117063380.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 40 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 6 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — села Успеноюрьевка.

Абсолютная высота — 401 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Кульстан — на северо-востоке, село Успеноюрьевка — на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 151 человек (из них русские — 48%, казахи — 38%).

В 1999 году население села составляло 91 человек (44 мужчины и 47 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 56 человек (30 мужчин и 26 женщин).

Улицы 
 ул. Озёрная

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Бурабайского района